OAX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Xoxocotlan, Oaxaca, Messico